Bozar (Paleis voor Schone Kunsten o Palais des Beaux-Arts) – centro culturale sito a Brussels
 Bozar – comunità non incorporata sita nel Texas, Stati Uniti d'America
 12270 Bozar – asteroide della fascia principale